Kostomarow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Pawlowitsch Kostomarow (1929–2014), sowjetischer Mathematiker
 Nikolai Iwanowitsch Kostomarow (1817–1885), ukrainischer Sozialaktivist, Historiker, Schriftsteller und Dichter
 Roman Sergejewitsch Kostomarow (* 1977), russischer Eiskunstläufer